Pierre Boulanger – attore francese (1987)
Pierre François Marie Boulanger – artista francese (1813-1891)
Pierre-Gabriel Boulanger – generale francese (1908-2004)
Pierre-Jules Boulanger – progettista e dirigente d'impresa francese (1885-1950)